Andreas Mayer kan syfta på bland andra:

* Andreas Mayer (1716–1782), tysk matematiker, astronom och kartograf
 Andreas Mayer (född 1970), österrikisk sociolog och vetenskapshistoriker
 Andreas Mayer (född 1972), tysk fotbollsspelare
 Andreas Mayer (född  1980), tysk fotbollsspelare

Se även 
 Andreas Maier
 Andreas Meyer